Bamberger Haus oder teils auch Bamberger-Haus steht für:

 Bamberger Haus, neobarockes Gartenrestaurant in München
 Bamberger-Haus, von Julius Bamberger erbautes ehemaliges Kaufhaus in Bremen, heute Sitz der Bremer Volkshochschule
 Bamberger Haus, im Ersten Weltkrieg zerstörte Berghütte der Sektion Bamberg des DuOeAV auf dem Passo Fedaia
 Dr.-Bamberger-Haus, nach Ernst Bamberger benanntes Kulturzentrum in Rendsburg, u. a. Sitz des Jüdischen Museums Rendsburg